Лаврентій — християнське чоловіче ім'я.

Відомі релігійні діячі 
 Лаврентій (Радівецький) (1401—1472) — єпископ Радівецький. Канонізований як Святитель Леонтій Радівецький.
 Лаврентій (Гуцуляк) (* 1951) — архієпископ і митрополит Вінніпезький Української греко-католицької церкви, василіянин.
 Лаврентій (Мигович) (* 1959) — Єпископ Харківський і Богодухівський.
 Лаврентій Печерський (13 століття) — православний святий, ченець Києво-Печерської лаври.
 Лаврентій (Соколинський-Друцький) (1681—1727) — архієпископ Смоленської архієпарії Руської Унійної Церкви, василіянин.
 Лаврентій Чернігівський (1868—1950) — схиархімандрит Троїцького монастиря у Чернігові, прославлений Українською православною церквою в лику преподобного.
 Лаврентій (антипапа) — антипапа (498—506), настоятель церкви Святої Пракседи у Римі.

 Лаврентій Олександр Олександрович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Див. також 
 Лаврін

Примітки